C-Europamesterskabet i curling 2022 for herre- og kvindehold var det 12. C-EM i curling gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af World Curling Federation og afviklet i Kaunas Ispalads i Kaunas, Litauen i perioden 30. april - 5. maj 2022 med deltagelse af otte kvinde- og ni herrehold. Litauen var C-EM-værtsland for første gang.

Både mændene og kvinderne spillede om to ledige pladser ved B-EM senere på året.

Mændenes mesterskab blev vundet af Irland, som i finalen besejrede Ukraine med 8-2, og som dermed vandt C-EM for første gang. Indtil da havde irernes bedste resultater ved C-EM været fire bronzemedaljer i 2014, 2016, 2017 og 2018, mens Ukraine ikke tidligere havde vundet medaljer ved C-EM. Bronzemedaljerne gik til Portugal, som i bronzekampen vandt 8-5 over værtslandet Litauen, og landet vandt dermed C-EM-medaljer for første gang.

I kvindernes mesterskab sejrede Belgien efter finalesejr på 9-6 over Spanien, og dermed vandt belgierne C-EM-medaljer for første gang. Spanien vandt C-EM-medaljer for første gang siden 2017. Bronzemedaljerne blev vundet af Finland efter at have slået Irland med 9-7 i bronzekampen. Finland vandt C-EM-medaljer for første gang.

De to bedste hold i hver mesterskab kvalificerede sig til B-EM senere på året. Efterfølgende blev Rusland og Hviderusland udelukket fra A- og B-EM i curling 2022, hvilket medførte, at Portugal og Litauen også fik plads ved mændenes B-EM, mens Finland fik den ekstra ledige plads ved kvindernes B-EM.

Mænd 

I mændenes turnering spillede ni hold om to pladser ved B-EM senere på året. Holdene spillede først et grundspil alle-mod-alle, hvorefter de fire bedste hold gik videre til slutspillet, der blev afviklet med semifinaler, bronzekamp og finale.

Grundspil

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de fire bedste hold fra grundspillet, Irland, Ukraine, Litauen og Portugal. Holdene, der sluttede som nr. 1 og 4 i grundspillet mødtes i den ene semifinale, mens nr. 2 og 3 spillede i den anden. De to finalister gik videre til B-EM.

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

Kvinder 

I kvindernes turnering spillede otte hold om to pladser ved B-EM senere på året. Holdene spillede først et grundspil, der bliver afviklet som en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvorefter de fire bedste hold gik videre til slutspillet.

Grundspil

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de fire bedste hold fra grundspillet, Finland, Belgien, Irland og Spanien. Holdene, der sluttede som nr. 1 og 4 i grundspillet mødtes i den ene semifinale, mens nr. 2 og 3 spillede i den anden. De to finalister gik videre til B-EM.

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

Kilder / eksterne henvisninger 
 World Curling Federation 
 World Curling Federation - C-EM 2022 
 WCF - Historical Results - European Curling Championships 2022 C-Division - Men 
 WCF - Historical Results - European Curling Championships 2022 C-Division - Women

Noter 

2022
Curling i 2022
Curling i Litauen
Kaunas